Kurt Schürmann ist der Name folgender Personen:

* Kurt Schürmann (Mediziner) (1920–2006), deutscher Neurochirurg 
 Kurt Schürmann (1925–2006?), Schweizer Schwerverbrecher, siehe Deubelbeiss und Schürmann